Alexis André peut désigner :
 Alexis André (1832-1893), un prêtre missionnaire catholique ;
 Alexis André (1858-1935), un sculpteur français.